Il fioretto a squadre femminile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto il 2 agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre.

Programma

Risultati

Finali

Classificazione 5º–8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Scherma ai Giochi della XXX Olimpiade